Schindersklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Schindersklinge, Klinge des Schreppenbachs (zur Murr) bei Steinbach, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schindersklinge (Seckach), linke Bachklinge zur Seckach in Möckmühl, Landkreis Heilbronn
 Schindersklinge (Schwabbach), linkes Seitental des Schwabbachs oder Teilgewann davon bei Rappach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis
 Schindersklinge (Walkersbach), linke Bachklinge zum Walkersbach vor der Walkersmühle, Stadt Lorch, Ostalbkreis

Siehe auch:
 Schinderklinge